Daniel Leslie Brandt (ur. ok. 1947) – Amerykanin pracujący jako redaktor indeksów książkowych, komentator zagadnień związanych z World Wide Web, szczególnie w związku z działalnością Google, Yahoo i Wikipedii.
Działalność Brandta często obejmuje domaganie się odpowiedzialności i wiarygodności od organizacji, które według niego działają nieodpowiedzialne lub w sekrecie. W 1989 Daniel Brandt wraz ze Steven Bandrichem założyli organizację non-profit Public Information Research. W 2002 Brandt uruchomił Google Watch, witrynę krytykującą Google, a w 2005 Wikipedia Watch, stronę dotyczącą Wikipedii.

Ciasteczka serwisów rządowych 
W marcu 2002 Brandt odkrył, że strony Central Intelligence Agency zostawiają ciasteczka HTTP, które mogły zostać użyte do śledzenia nawyków ludzi odwiedzających strony CIA przez około 10 lat, co stoi w sprzeczności z amerykańskimi regulacjami federalnymi. 20 grudnia 2005 podobne ciasteczka (z datą wygaśnięcia ustaloną na rok 2035) zostały znalezione przez niego na stronach National Security Agency. Brandt interweniował w tej sprawie w NSA, przypominając, że jest to naruszeniem prawa i ciasteczka zostały usunięte. To zdarzenie było szeroko komentowane na całym świecie.

Krytyka Google i Yahoo 
W roku 2002 Brandt poprzez PIR założył stronę Google Watch, rzekomo w odpowiedzi na zbyt niski w stosunku do konkurencji ranking zawartosci NameBase.org w Google.

Google Watch dokumentuje zagadnienia związane z Google i Gmailem m.in.: prywatność, długowieczne ciasteczka HTTP i politykę reklamową. Brandt naświetlił też sprawę stron zrobionych „pod Adsense” – spamerskich stron z zawartością często pobieraną z innych miejsc, które czasem lokują się na bardzo wysokich miejscach w wyszukiwarkach z powodu wymyślnych technik optymalizacyjnych. Jego organizacja opublikowała Scroogle: program pozwalający na obejście ciasteczek używanych przez Google do śledzenia aktywności użytkownika.

Strona była krytykowana między innymi przez pisarza Farhada Manjoo i webmasterów: Chrisa Beasleya i Aarona Walla, jednak poglądy Brandta na temat rzekomych naruszeń prywatności przez Google zostały podchwycone przez 31 organizacji zajmujących się ochroną prywatności oraz swobód obywatelskich, które ostrzegły przed nieograniczonym czasem składowania danych, dopuszczalnym przez obecną politykę Google.

Brant uruchomił także stronę wymierzoną przeciwko Yahoo! – Yahoo Watch. Jego głównym zarzutem jest umieszczanie poprzez mechanizm Site Match płatnych linków w katalogach i w wynikach wyszukiwania.

Krytyka Wikipedii 
W odpowiedzi na utworzenie artykułu o sobie Daniel Brandt uruchomił w roku 2005 stronę poświęconą Wikipedii: wikipedia-watch.org. Głównym jego zarzutem wobec Wikipedii jest brak wiarygodności oraz anonimowość jej redaktorów utrudniająca ewentualne spory sądowe. Strona ta stwierdza, że „Wikipedia jest zagrożeniem dla każdego, kto ceni prywatność. Należy jej się bacznie przyglądać”.
Od 2005 roku na Wikipedia Watch znajduje się strona, która według Brandta zawiera dane osobowe administratorów i redaktorów, którzy edytowali jego biografię lub odpowiadali na jego skargi – w celu „zniechęcenia nieodpowiedzialnych edytorów do ubiegania się o status administratora oraz zachęty do wykazania większego zrozumienia dla tych, którzy nie chcą mieć artykułu o sobie”. Według Brandta stworzył on stronę Wikipedia Hive Mind gdyż „jeśli kiedyś  wniosę pozew, to nie byłbym pewien, kogo pozwać”. Jego krytyka Wikipedii skupia się na kwestii odpowiedzialności, gdyż jak twierdzi „nikt, ani Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia, ani ochotnicy związani z Wikipedią, nie czuje się odpowiedzialny za jej zawartość”. Konto Brandta w samej Wikipedii zostało zablokowane.  Jimmy Wales, współtwórca Wikipedii odpowiedział Brandtowi w liście dla Editor & Publisher następująco: „Opierając się moich kontaktach z nim, nie uważam go za wiarygodne źródło w jakiejkolwiek sprawie. Bardzo starałem się udzielić mu pomocy, ale przekręcał niemal wszystko w swojej tyradzie na temat naszej rozmowy. On postrzega samo istnienie artykułu w Wikipedii na jego temat jako naruszenie prywatności pomimo tego, że jest osobą publiczną. Ciężko mi w ogóle traktować go poważnie. Wypacza wszystko związane z naszymi procedurami, twierdząc, że mamy ‘tajna policję’ i tak dalej...”. Na swojej stronie Brandt temu zaprzecza: „Wales nigdy nie próbował pomóc Brandtowi ani też nigdy ze sobą nie rozmawiali”.

Kontrowersje z biografią Seigenthalera w Wikipedii 
W maju 2005 anonimowy edytor dodał oszczercze informacje do biografii Johna Siegenthalera (seniora) w Wikipedii. W grudniu Seigenthaler skrytykował to w artykule w „USA Today”, co zyskało znaczący rozgłos. Brandt odkrył, że pod adresem IP używanym przez edytora znajdowała się strona internetowa z tekstem „Welcome to Rush Delivery.” Brandt skontaktował się z firmą o tej nazwie w Nashville. Adres IP zawarty w emailu z odpowiedzią zgadzał się z tym, który był zarejestrowany w historii edycji artykułu o Seigenthalerze. W ciągu tygodnia Brian Chase (menedżer w Rush Delivery) zrezygnował z posady i osobiście przyznał się Seigenthalerowi.

Przypisy

Linki zewnętrzne

Strony stworzone przez Brandta 
 NameBase: http://www.namebase.org/
 Wikipedia Watch: http://www.wikipedia-watch.org/
 Google Watch: http://www.google-watch.org/
 CIA on Campus: http://www.cia-on-campus.org/
 Scroogle: http://www.scroogle.org/

Artykuły w mediach 
 Łukasz Bigo, Wikipedia – encyklopedia obosieczna, Internet Standard, 9 grudnia 2005, ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2005
 Magdalena Górak Koniec komercjalizacji: jest Google bez reklam, Internet Standard, dostępne w IDG.pl, 13 stycznia 2005

Amerykanie
Urodzeni w 1947